Marxdorf ist der Name:

 eines Ortsteils der Stadt Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster (Brandenburg), siehe Marxdorf (Uebigau-Wahrenbrück)
 eines Ortsteils der Gemeinde Vierlinden im Landkreis Märkisch-Oderland (Brandenburg), siehe Marxdorf (Vierlinden)
 eines Ortsteils der Gemeinde Schashagen im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein), siehe Marxdorf (Schashagen).
 der deutsche Name des Ortes Garncarsko in Polen (ehemals Marxdorf, Landkreis Breslau in Schlesien), heute Teil der Gemeinde Sobótka, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Marksdorf